Inanidrilus är ett släkte av ringmaskar. Inanidrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glattmaskar
Inanidrilus